Arcot, ciutat de l'Índia.
 Principat d'Arcot, estat de l'Índia que va existir fins al 1825.
 Districte de North Arcot, districte de l'Índia creat sota domini britànic existent fins al 1989.
 Districte de South Arcot, districte de l'Índia creat sota domini britànic a partir del 1801 fins al 1993.